GlobalFoundries Inc. — американская компания со штаб-квартирой в г. Мильпитасе (штат Калифорния), занимается производством полупроводниковых интегральных микросхем. GlobalFoundries была создана 2 марта 2009 года на основе производственного подразделения компании AMD, затем расширена путём слияния 13 января 2010 года с сингапурской компанией Chartered Semiconductor Manufacturing.

В марте 2012 года GlobalFoundries объявила, что достигла соглашения с AMD о приобретении у разработчика оставшейся части акций компании (в размере 8,8 %). По завершении сделки GlobalFoundries будет полностью принадлежать Advanced Technology Investment Company (ATIC), инвестиционной группе правительства Абу-Даби. Тем не менее, AMD остаётся одним из главных стратегических партнёров компании.

Согласно информации TrendForce на конец 2017 года, GlobalFoundries — второй по объёму контрактный производитель полупроводниковых микросхем с долей рынка 9,4 %. На первом месте находится TSMC (55,9 %), на третьем — United Microelectronics Corporation (8,5 %).

Производство 
В настоящее время GlobalFoundries принадлежат восемь заводов по производству 200-мм и 300-мм кремниевых пластин. Мощности располагаются в:
 Дрездене (Германия) — Fab 1;
 Сингапуре — Fab 2 — Fab 7;
 Нью-Йорке (США) — Fab 8.
В Абу-Даби производств GlobalFoundries пока что нет, но уже принято решение и в ближайшие годы завод компании появится и здесь, неподалеку от международного аэропорта.

300-мм пластины выпускаются на Fab 1/7/8.
Выпуск 200-мм пластин осуществляется на мощностях Fab 2/3/4/5/6. Мощности производства оценивались на начало 2010-х годов в 1,6 миллиона 300-мм пластин и 2,2 миллиона 200-мм пластин в год.

Компания обладает тремя группами техпроцессов: Super High Performance (SHP), Low Power/Super Low Power (LP/SLP), High Performance (HP, Generic). Имеет производство уровня до 14 и 12 нм.

GlobalFoundries производит интегральные схемы для таких компаний как AMD, IBM, Broadcom, Qualcomm, и STMicroelectronics.
Ею производится APU Xenon для игровой консоли седьмого поколения Xbox 360 S.

См. также 
 Список микроэлектронных производств

Примечания

Ссылки 
 www.globalfoundries.com

Производители электроники
Появились в 2009 году в Калифорнии